

Patronymes 
Consolini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Adolfo Consolini (1917-1969), athlète italien ;
 Chiara Consolini (1988-), joueuse de basket-ball italienne ;
 Pierre Consolini (1978-), consultant média et Publicité ;
 Domenico Consolini (1806-1884), cardinal italien ;

Patronyme italien